Las siglas DSM pueden referirse:

 en psiquiatría y psicología, al Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales;
 en computación, a la Distributed Shared Memory (memorias distribuidas compartidas);
 en derecho, al Derecho Subjetivo Material;
 en educación, a la Deutsche Schule Madrid (Colegio Alemán Madrid)
 en educación, a la Deutsche Schule Montevideo (Colegio y Liceo Alemán de Montevideo);
 en aviación, al Código IATA (DSM) correspondiente al Aeropuerto Internacional de Des Moines, en los Estados Unidos.
 en geografía, al modelo digital de superficie, por sus siglas en inglés.